

Cinema 
 Giorno per giorno (Yom Yom) – film di Amos Gitai del 1998

Letteratura 
Giorno per giorno (Day by Day) – raccolta di poesie di Robert Lowell del 1977

Televisione 
 Giorno per giorno (One Day at a Time) – serie televisiva statunitense trasmessa originariamente dal 1975 al 1984
 Giorno per giorno (One Day at a Time) – serie televisiva statunitense del 2017 reboot dell'omonima serie del 1975
 Giorno per giorno – programma televisivo italiano

Musica 
 Giorno per giorno/Passaporto per la follia – singolo di Nadia Cassini del 1977
 Cercami/Giorno per giorno – singolo dei Pooh del 1978
 Giorno per giorno/Che cosa è un bacio – singolo di Domenico Modugno del 1979
 Giorno per giorno – singolo di Luciano Ligabue del 2005
 Giorno per giorno – singolo di Annalisa del 2011